Kunowo ist Name folgender polnischer Orte:
Kunowo (Duszniki) (Kunowo), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Duszniki
Kunowo (Gostyń) (Kunowo/Kunthal), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Gostyń
Kunowo (Łobżenica) (Kunowo), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Łobżenica
Kunowo (Słupca), Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Słupca
Kunowo (Mogilno) (Kunowo), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Mogilno
Kunowo (Banie) (Kunow), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gmina Banie
Kunowo (Kobylanka) (Kunow a./Straße), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gmina Kobylanka
Kunowo (Świdwin) (Kuhnow), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gmina Świdwin

Siehe auch
Kunów